Ruta 70 o Carretera 70 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 70, en la provincia de Santa Fe.

Chile 
 Ruta CH-70, más conocida como Autopista Circunvalación Américo Vespucio, en Santiago de Chile.
 Ruta T-70.

Uruguay 
 Ruta 70.

Carreteras por número